Reise ohne Wiederkehr steht für folgende Filme:

 Reise ohne Wiederkehr, US-amerikanischer Film von Tay Garnett (1932)
 Reise ohne Wiederkehr (1990), deutscher Film von Alexandra von Grote 
 Reise ohne Wiederkehr (1997), deutscher Dokumentarfilm von Eduard Schreiber (Filmemacher, 1939) 
 Land of Smiles – Reise ohne Wiederkehr, US-amerikanisch-österreichisch-thailändischer Film von Bradley Stryker (2017)